La paroisse Saint-Just de Bretenières est l'une des six paroisses du doyenné plaine de Saône (Seurre, St-Jean-de-Losne, Brazey-en-Plaine, Auxonne, Genlis, St-Just-de-Bretenières), et des 62 du diocèse de Dijon. Son siège est la Maison Pastorale de Genlis, située au 2 rue Aristide Briand.

Hagiotoponymie 

La paroisse tient son nom de Just de Bretenières (1838-1866), prêtre missionnaire d'origine chalonnaise, canonisé en 1984, par le pape Jean-Paul II, avec les 103 martyrs de Corée.

Organisation 

L'ensemble paroissial s'étend sur 15 communes (12 anciennes paroisses). Son siège est la maison paroissiale de Genlis. Le culte est rendu, de manière rotative, dans chacune des 12 églises de la circonscription.

Personnel pastoral

Notes et références

Voir aussi 
Genlis
Diocèse de Dijon
Province ecclésiastique de Dijon

Saint-Just de Bretenières